Зауервейд — фамилия.

Известные носители:

 
 Зауервейд, Иоганн Карл (? — после 1791) — актёр, издатель первого в России театрального журнала «Russische Theatralien»
 Зауервейд, Николай Александрович (1836—1866) — русский баталический живописец, сын Александра Ивановича Зауервейда.